Falcon Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Falcon Lake (Falcon River), in Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Falcon Lake (Alaska), im Kenai Peninsula Borough, Bundesstaat Alaska  
 Falcon Lake (Colorado), im Boulder County, Bundesstaat Colorado  
 Falcon Lake (Washington), im Grant County, Bundesstaat Washington  

Falcon Lake steht für:
 Falcon Lake (Film), Filmdrama von Charlotte Le Bon (2022)
 Falcon Lake (Manitoba), Ort (unincorporated area) in Manitoba, Kanada
 Falcon Lake, andere Bezeichnung für Falcon International Reservoir, Stausee des Rio Grande in Texas und Mexiko